

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a giugno 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

Club

: 2005-06

Individuale
 Elite Jr. A:
 1997-98: Most Goals (26)

Note

Collegamenti esterni